Dolly peut faire référence à :

Cinéma/Télévision 
 Dolly, un film français réalisé par Pierre Colombier en 1928 avec Dolly Davis,
 Dolly, un film d'horreur américain réalisé par Maria Lease en 1992,
 Dolly, une série télévisée américaine réalisée par Bill Turner en 1976,
 Dolly, une série télévisée américaine diffusée entre 1987 et 1988,
Dolly,  un terme anglais, passé dans le langage technique cinématographique, pour désigner un support de caméra.

Musique 
 Dolly, une suite pour piano à quatre mains composée par Gabriel Fauré.
 Dolly, une opérette en 3 actes d'Henri de Gorsse et Victor Darlay, musique de Félix Fourdrain
 Dolly, un groupe de rock français originaire de Nantes,
 Dolly, un groupe japonais de Visual Kei.

Personnalités 
 Dolly Davis (1896-1962), une actrice de cinéma française,
 Dolly Parton (1949-), une chanteuse de country et de pop, compositrice, actrice, productrice et scénariste américaine,
 Basil D'Oliveira, joueur de cricket anglais d'origine sud-africaine surnommé Dolly.

Divers 
 Dolly, une brebis (1996-2003), premier mammifère cloné au monde,
 Dolly, une poupée mannequin des années 1970 créée par la société Gégé,
 Dolly, un chariot supportant une tête sur laquelle est posée la caméra sur un tournage,
 Dolly, un avant-train amovible permettant de déplacer des semi-remorques séparées de leur tracteur pour entrer dans la composition de trains routiers doubles
 Dolly, un quartier de la ville indonésienne de Surabaya et supposé être le plus grand quartier de prostitution d'Asie

Notes et références

Homonymie de titre
Homonymie de prénom